Gestalgar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gestalgar (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Gestalgar (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar